John Wiley ist der Name folgender Personen:

* John C. Wiley (John Cooper Wiley; 1893–1967), US-amerikanischer Diplomat
 John D. Wiley (John Duncan Wiley; * 1942), US-amerikanischer Mediziner und Hochschullehrer 
 John M. Wiley (John McClure Wiley;M 1846–1912), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 John Wiley & Sons, US-amerikanischer Verlag